Арка́дий Не́стеров:
 Нестеров, Аркадий Александрович (1918—1999) — композитор и педагог, Народный артист России.
 Нестеров, Аркадий Павлович (1923—2009) — офтальмолог, академик РАМН.